Jim McKenzie (né en 1969), joueur de hockey sur glace canadien.
Jim McKenzie (né en 1984), joueur de hockey sur glace américain.